Langevoort ist der Familienname folgender Personen:
 Einbert-Jan Langevoort (1929–1992), war ein holländischer Theologe
 Louwrens Langevoort (* 1957), ist ein niederländischer Musikmanager